Qeqertap Timaa bezeichnet:
 Qeqertap Timaa (Bucht, Ammaqqoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertap Timaa (Bucht, Kangerlussuatsiaq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland